Vlašići horvátországi falu Pag községben Zára megyében
Vlašići, a Messier 45 (Plejádok, vagy Fiastyúk) nyílthalmaz népies délszláv elnevezése a Bika csillagképben